de Poitiers, né le  et mort en , fut le premier fils d’ et d'Aliénor d'Aquitaine.

Biographie 
Guillaume est né en Normandie le même jour que  le décès du rival de son père, , et est décédé en , à l'âge de deux ans du fait de convulsions, au Château de Wallingford en Angleterre. Il fut enterré à l'Abbaye de Reading au pied de son arrière-grand-père , le père de sa grand-mère paternelle Mathilde l'Emperesse.

Au moment de sa mort, il était comte de Poitiers, dans la mesure où sa mère lui avait cédé son comté. Pour des siècles, le duc d'Aquitaine avait tenu celui-ci comme l'un de leurs titres mineurs, si bien qu'il avait été transmis par son père à Aliénor, qui l'a donné à son fils comme une reviviscence effective du titre, mais en le séparant de  celui du duché. 

Certaines autorités ont prétendu qu'il portait aussi le titre d'archevêque d'York, mais c'est certainement une erreur. Son demi-frère Geoffroy (décédé en 1212), était né une année avant Guillaume, et porta le titre de cet office, ce qui causa la  confusion.

Ancêtres

Notes

Sources

Plantagenêts
Guillaume
Anglo-Normands
Naissance en 1153
Naissance dans la province de Normandie
Décès en 1156
Décès à Wallingford
Décès à 2 ans
Héritier du trône anglais ou britannique